Dor Bahadur Bista (1928-), diplomate et anthropologue népalais.
  (1976-), taekwondoïste  népalais.
  (1934-1997), acteur polonais.
 Kirti Nidhi Bista (1927-2017), homme d'État népalais.
Patronyme népalais
Patronyme polonais